Фещук Лілія Тарасівна — директор ліцею № 66 Львівської міської ради, заслужений працівник освіти України.
 Фещук Максим Ігорович (* 1985) — український футболіст, нападник київського «Арсенала».
 Фещук Павло Пилипович (1910—1971) — український радянський діяч, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР.
 Фещук Роксана Вячеславівна (* 1991) — українська гірськолижниця; учасниця міжнародних турнірів.
 Фещук Ульяна Юріївна (* 1977) — заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Посилання